Carlo Facetti – pilota automobilistico italiano
Germano Facetti – designer italiano